

Communes ou lieux 

 Cervo : commune italienne de la province d'Imperia dans la région Ligurie en Italie
 Cervo : commune espagnole de la province de Lugo, dans la communauté autonome de Galice
 Porto Cervo : Sardaigne
 Campiglia Cervo : commune italienne de la province de Biella dans la région Piémont
 Castelletto Cervo : commune italienne province de Novare, dans la région Piémont
 San Paolo Cervo : commune de la province de Biella dans le Piémont en Italie

Personnalités 
Ce nom signifie  en italien. 
 Guido Cervo : romancier italien
 Pascal Cervo : acteur français
 Vinicio Cervo de Luca Cesar : footballeur brésilien

Divers 
 Cervo : torrent du Piémont
Toponymie italienne